Holocaust kan syfta på:

Holokaust – etymologi och begreppets användning, se Förintelsen#Etymologi och begreppets användning
Holocaust – engelska för  Tysklands utrotning av människor i fångläger under andra världskriget, se Förintelsen
Holocaust – en amerikansk miniserie i fyra delar från 1978, se Förintelsen (TV-serie)
Holocaust (musikgrupp) – ett brittiskt heavy metal-band som bildades 1977